OT kan een afkorting zijn voor:
Olivia Trappeniers (artiestennaam)
Optimaliteitstheorie
Oude Testament
Organisation Todt
Orthostatische tremor

Ot kan een afkorting zijn voor:
Station Oisterwijk